Occupazione tedesca delle Province baltiche (Ober Ost) – amministrazione militare tedesca operativa in alcuni territori baltici durante la Prima guerra mondiale
 Occupazione tedesca della Cecoslovacchia  – operazione politico-militare precedente alla seconda guerra mondiale
 Occupazione della Polonia  – operazione militare del 1939
 Occupazione tedesca della Francia  – operazione militare del 1940
 Occupazione tedesca della Lituania – operazione militare del 1941
 Occupazione tedesca della Lettonia – operazione militare del 1941
 Occupazione tedesca dell'Estonia (1941-1944)  – operazione militare del 1941
 Occupazione tedesca di Roma  – operazione militare del 1943
 Occupazione tedesca del Regno d'Albania  – operazione militare del 1943